Inspektor Gadżet (, 2015–2018) – kanadyjsko-amerykański serial animowany, wyprodukowany przez wytwórnię DHX Media oraz stworzony w technice trójwymiarowej CGI.

Premiera serialu miała miejsce 5 stycznia 2015 roku na australijskim Boomerangu, a dwa miesiące później po premierze australijski serial pojawił się 27 marca 2015 na amerykańskim kanale Netflix. W Polsce serial zadebiutował 2 lutego 2015 roku na polskim Boomerangu.

Fabuła 
Serial opisuje nowe perypetie nierozgarniętego detektywa-cyborga z Interpolu – Inspektora Gadżeta, który wyrusza na kolejną misję, aby stanąć do walki z podstępnym Doktorem Klaufem, szefem organizacji sił ZŁA (ang. M.A.D.) i jego bratankiem Talonem, którzy pragną przejąć władzę nad całym światem. Na szczęście Gadżet może liczyć na pomoc swojej siostrzenicy Penny oraz psa Łepka, którzy będą pomagać mu w rozwiązywaniu tajemniczych zagadek.

Bohaterowie 
 Inspektor Gadżet – główny bohater kreskówki, detektyw oraz wujek Penny. Jest nierozgarnięty, ale za to wyposażony w wiele gadżetów.
 Penny – siostrzenica Gadżeta, która pomaga wujkowi w każdej misji. Jej wrogiem jest Talon, lecz w  tajemnicy podkochuje się w nim.
 Łepek – pies Gadżeta. Tak jak Penny, również pomaga Gadżetowi w każdej misji.
 Quimby – szef Gadżeta oraz całej Centrali. W porównaniu ze swoim pierwowzorem Quimby nie pali fajki oraz nosi okulary.
 Profesor von Slickstein – naukowiec oraz wynalazca pracujący dla Centrali. Stworzył m.in. nowy Gadżetmobil.
 Doktor Klauf – szef organizacji M.A.D., wróg Gadżeta. Za wszelką cenę chce wyeliminować swojego przeciwnika. Marzy o przejęciu władzy nad całym światem. Obwinia swojego bratanka za niepowodzenia w realizacji złowieszczych planów.
 Talon – bratanek Doktora Klaufa. Najczęściej wykonuje lub przewodniczy w wykonaniu planów wujka. Razem z Penny są dla siebie wrogami, lecz w  tajemnicy podkochuje się w niej.
 Szalejot – kot Klaufa. Czasami bierze udział w planach swojego właściciela, lecz najczęściej przebywa razem z nim. Klauf darzy go większym zaufaniem niż swojego bratanka – Talona.

Wersja polska 
Wersja polska:
 Master Film (odc. 1-26),
 SDI Media Polska (odc. 27-52)
Reżyseria:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-26),
 Wojciech Paszkowski (odc. 27-52)
Dialogi:
 Dorota Załęska (odc. 1-4, 9-26),
 Magdalena Dwojak (odc. 5-8),
 Marta Robaczewska (odc. 27-52)
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-26),
 Łukasz Fober (odc. 27-52),
 Mateusz Michniewicz (odc. 27-52)
Montaż: Jan Graboś (odc. 1-26)
Kierownictwo produkcji:
 Romuald Cieślak (odc. 1-13),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 14-26),
 Katarzyna Ciecierska (odc. 27-39)
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne:
 Piotr Gogol (odc. 1-26),
 Juliusz Kamil (odc. 27-52)
Produkcja: BTI Studios (odc. 27-52)
Wystąpili:
 Jarosław Domin – Gadżet
 Aleksandra Domańska – Penny
 Mateusz Weber – Talon
 Szymon Kuśmider – Dr Klauf
 Adam Bauman – Quimby
 Przemysław Stippa – Profesor von Slickstein
 Mieczysław Morański –
 Komandor Złowrow (odc. 2b),
 lektor reklamówki (odc. 4a),
 Mac McIntosh (odc. 5b),
 Gluteusz Czikster (odc. 13b)
 Jacek Król – Robotnik (odc. 2a)
 Marcin Januszkiewicz – Nigel (odc. 3a)
 Monika Krzywkowska – Agentka Corsetta (odc. 3b)
 Izabella Bukowska –
 głos poczty głosowej Klaufa (odc. 1a),
 Złodlena (odc. 4a)
 Karol Dziuba – Tag Szrapnel (odc. 4a)
 Artur Janusiak – sprzedawca odkurzacza (odc. 6a)
 Radosław Pazura –
 Złotana Dan (odc. 8a, 14a),
 Baron Stalowy Paluch (odc. 16b, 23a),
 pomagier Barona Stalowy Paluch (odc. 23a),
 Major Multi Maszynkow (odc. 26a)
 Jakub Szydłowski –
 prowadzący seminarium zarządzania gniewem (odc. 7b),
 burmistrz Kumpelsburga (odc. 9a),
 agent Klaufa (odc. 10b)
 Monika Kwiatkowska – Detektyw Dana (odc. 9b)
 Tomasz Steciuk –
 zegarmistrz Kuku (odc. 8b),
 Bziko-magik (odc. 10b, 13a),
 Szalony Zielarz (odc. 31b),
 król Dinkledorf Poważny (odc. 32b)
 Barbara Zielińska –
 mama Klaufa (odc. 10a, 17a),
 mniszka (odc. 15a)
 Maria Pawłowska – Kayla (odc. 2a, 11b, 20a, 21a, 22a)
 Aleksander Mikołajczak –
 sir Owen Burnstormer (odc. 11a, 15b),
 profesor na uniwerku zła (odc. 17b)
 Brygida Turowska – Złodliszka Potrzask (odc. 12b, 51b)
 Agnieszka Warchulska – Sue Donym (odc. 20b)
 Aleksandra Radwan – Masza (odc. 26a)
 Jolanta Wołłejko – agentka zła z symulacji (odc. 7b)
 Mateusz Lewandowski – agent Klaufa (odc. 7b)
 Cezary Kwieciński –
 strażnik (odc. 11b),
 ochroniarz (odc. 13b)
 Ilona Kuśmierska – recepcjonistka (odc. 11b)
 Barbara Kałużna –
 Złowieszcza Medytacja 101 (odc. 14a),
 komputer letniej bazy Klaufa (odc. 18b)
 Waldemar Barwiński – Jack Korbowód (odc. 14b)
 Monika Wierzbicka – dr Idika Marvins (odc. 17a)
 Marta Dylewska – Maligna (odc. 17b)
 Mirosław Wieprzewski –
 mieszkaniec Nowego Jorku (odc. 19b),
 dyrektor teatru (odc. 22b),
 ogłaszający wyniki na najgorszego złoczyńcę (odc. 25b)
 Klaudiusz Kaufmann –
 dr Matt Person (odc. 27a),
 zegarmistrz Kuku (odc. 32a)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Shelia Chanson (odc. 28a),
 Sue Donym (odc. 30a, 31a)
 Andrzej Chudy –
 Hanzo Hattori (odc. 30a),
 Pan Ochroniarz (odc. 30b)
 Wojciech Paszkowski –
 Północny Guatamazilianin i Południowy Guatamazilianin (odc. 30a),
 Mac McIntosh (odc. 32a),
 wampir w filmie (odc. 35a),
 Baron Stalowy Paluch (odc. 36b),
 przywódca aligatorów (odc. 38b)
 Wojciech Chorąży –
 jeden z agentów Klaufa (odc. 34a),
 Bzikomagik (odc. 37a),
 José Noë (odc. 38a),
 aligator #2 (odc. 38b)
 Klementyna Umer –
 Kayla (odc. 34b, 42a, 44b, 47ab, 48b, 50a),
 dr Idika Marvins (odc. 39b)
 Karolina Bacia –
 Nika (odc. 40a),
 pani reżyser (odc. 44a)
 Kamil Pruban – Tag Szrapnel (odc. 44a)
 Janusz Wituch –
 sir Owen (odc. 45b),
 psychiatra (odc. 49a),
 Sfinks (odc. 50b),
 zegarmistrz Kuku (odc. 52b)
 Monika Pikuła – Wyrocznia (odc. 46a)
 Krzysztof Szczepaniak – Zły Zielarz (odc. 49a)
 Mariusz Czajka
 Kinga Tabor
 Jakub Wieczorek
 Piotr Bajtlik
 Artur Kaczmarski
 Patryk Ignaczak
 Weronika Bartold
 Sławomir Grzymkowski
 Mateusz Jakubiec
 Sebastian Perdek
 Agata Pruchniewska
 Natalia Srokocz
 Marcin Tyma
i inni

Piosenki śpiewali:
 Katarzyna Łaska,
 Artur Bomert,
 Piotr Gogol,
 Jarosław Domin
i inni

Lektor:
 Paweł Bukrewicz (tytuły odcinków i tyłówka w odc. 1-39, tytuł serialu w odc. 27-52),
 Artur Kaczmarski (tytuły odcinków w odc. 40-52)

Spis odcinków

Błędy w emisji 
 Dnia 2 lutego 2015 roku pierwszy odcinek wyemitowany został przez pomyłkę ze złą wersją językową (angielską) niezgodną z polską emisją. Na kolejnych jego powtórkach nadal występował wyżej wymieniony błąd. Dnia 7 lutego 2015 roku Boomerang wyeliminował ten błąd i wyemitował ten odcinek w polskiej wersji językowej.
 Dnia 6 lutego 2015 roku piąty odcinek wyemitowany został przez pomyłkę ze złą wersją językową (rosyjską) niezgodną z polską emisją.
 Dnia 11 lutego 2015 roku pierwszy epizod ósmego odcinka wyemitowany został przez pomyłkę ze złą wersją językową (angielską) niezgodną z polską emisją. Na kolejnej powtórce z dnia 1 marca 2015 roku Boomerang wyeliminował ten błąd i wyemitował pierwszy epizod w polskiej wersji językowej.
 Dnia 12 lutego 2015 roku drugi epizod ósmego odcinka wyemitowany został przez pomyłkę ze złą wersją językową (angielską) niezgodną z polską emisją. Na kolejnej powtórce z dnia 13 lutego 2015 roku Boomerang wyeliminował ten błąd i wyemitował drugi epizod w polskiej wersji językowej.
 Dnia 14 września 2017 roku wyemitowano nowy odcinek ucięty o pierwsze kilka minut, które zajęła przerwa reklamowa. Na kolejnej emisji z dnia 15 września 2017 roku Boomerang wyeliminował ten błąd i wyemitował pełny odcinek.

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Inspektor Gadżet
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Programy telewizji Teletoon
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji